Allen West est un nom de personne notamment porté par : 

 Allen West (1872-1952), un joueur américain de tennis ;
 Allen West (1929-1978), un criminel américain ;
 Allen West (1961-), un homme politique américain ;
  (1967-), un musicien américain.